
Molekulska formula -{C19H21NS}- se može odnositi na:
 Pizotifen
 Dosulepin